muis (dier), een zoogdier
 muis (hand), een deel van de hand
 Gewrichtsmuis, een los stukje bot in een gewricht
 muurboor of muis, een middeleeuwse muurboor
 muis (computer), een onderdeel van een computer
 muis (klank), een klankprobleem bij de cello
 Muis (prentenboekfiguur), een prentenboekfiguur
 muisjes, een soort broodbeleg
 Abdul Muis (1883-1959), een Indonesisch auteur, journalist en vrijheidsstrijder
 De Muis, een buurtschap in de gemeente Terneuzen